Mark Schultz (1960) olimpiai és világbajnok amerikai birkózó
 Mark Schultz (1970) amerikai énekes-dalszerző